Татьяна Парфёнова: Парфёнова, Татьяна Валентиновна (род. 1956) — российский модельер.
 Парфёнова, Татьяна Викторовна (род. 1985) — казахская гандболистка.